Danny bezeichnet:
 eine Form von Daniel (Vorname)
 Danny (Fußballspieler), portugiesischer Fußballspieler
 Danny Phantom, eine Zeichentrickserie
 Danny, Alternativ- und Originaltitel des US-amerikanischen Kinderfilmes Mein Freund Danny aus dem Jahr 1979
 Danny (1990), britisches Filmdrama von Christopher Morahan
 Danny (Fernsehserie), eine US-amerikanische Fernsehserie von 2001
 Danny (Automarke), ehemalige brasilianische Automarke

Siehe auch:
 Dany
 Dani (Begriffsklärung)